Kalli est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1981), femme politique finlandaise
, auteur colombien
 (né en 1947), homme politique finlandais

Prénom
 (né en 1976), chanteur islandais
 (née en 1950), poétesse pour enfant canadienne
 (né en 1967), peintre et artiste graphique estonienne

Toponyme

, village du comté de Pärnu
, village du comté de Saare
, lac du comté de Tartu

Voir aussi
Kalli, surnom du joueur de football allemand